Mefistofeles – w mitologii chrześcijańskiej jeden z siedmiu wielkich książąt piekła
 Mefisto – jedna z postaci w grze Diablo II
 Mefisto – film
 Mefisto – powieść Klausa Manna
 Mefistofeles – opera Arrigo Boito